Festivall Guetho Square foi um festival da música brasileira que foi criado por Carlinhos Brown, que só teve uma edição.

História
Aconteceu durante o Festival de Verão Salvador em 2006 e substituiu o antigo Palco Pop. Foi um dos grandes diferenciais artísticos do evento. Na noite de Hip hop, Carlinhos convidou MV Bill, um encontro de música e preocupação social, já que os dois trabalham em projetos sociais. No sábado, Brown levou o concurso da Beleza Negra, do Ilê Aiê, aos palcos do Festival. Já o domingo foi dia de rock, com a noite do Canjão. Brown se apresentou com sua antiga banda chamada Mar Revolto, convidou alguns nomes emergentes do rock independente nacional e bandas locais selecionadas pela ACCRBA (Associação Cultural Clube do Rock da Bahia). Em um formato inédito, mais de 30 bandas se apresentaram em 12 horas com 15 minutos de repertório cada em um palco giratório. 

Hoje acabou tornando-se um Centro Cultural de nome Candyall Ghetho Square localizado à rua Candeal de Baixo, em Candeal, Bahia, Brasil.

Programação

Noite de Abertura
1 de fevereiro de 2006:
Aárab
Umbilical
Medulla
B5
Luxuria
Bruno Nunes/ Delmar meteora

Noite Trama
2 de fevereiro de 2006]:
Ronei Jorge
Silvera
Cansei de ser Sexy
Cláudio Zoli
Otto

Noite Hip Hop
3 de fevereiro de 2006:

Brown/Fever
Wladmir Gasper
Hip Hop Roots
Pavilhão 9
MV Bill

Noite Beleza Negra
4 de fevereiro de 2006:

Brown
Desfile coletivo
Grupo de Dança e Cortejo
Desfile Individual
Show da Band"aidê
Show Despedida Deusa do Ébano 2005
Resultado Final
Show da Band'Aidê

Noite Canjão
5 de fevereiro de 2006:
Leela
Mar Revolto
Arto Lindsay
Forfun
Bandas selecionadas pela ACCRBA:
Thildo Gama e New Beatles	
Aluga-se
Ênio e a Maloca
Pastel de Miolos
Dimensões Distorcidas
Movidos à Álcool
Portal	
Mezadut	
Irmão Carlos e o Catado	
Lollyta	
Eskaravelho	
Morbidreams	
Malcom	
Os Algas	
Os Caverna	
Nebória
Ulo Selvagem
FunkXá	
Nomin	
Custo Zerov	
Vandex	
Carne Seca
AntCorpus
Calafrio
Slow
Organoclorados
Draconi
Keter
Stooomp!!!

Festivais de música do Brasil
Música da Bahia
Eventos culturais da Bahia
Cultura de Salvador
Música do Brasil em 2006